L'Open de Dayton 2004 est l'édition 2004 de l'Open de Dayton qui se déroule à Dayton du 12 au . Ce tournoi de squash oppose 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Julian Wellings.

Karim Darwish l'emporte en finale face à Mohammed Abbas.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Dayton

Liens externes 

Open de Dayton
Sport aux États-Unis en 2004
Sport en janvier 2004
Squash en 2004